Southampton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Southampton Township (New Jersey)
 Southampton Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Southampton Township (Cumberland County, Pennsylvania)
 Southampton Township (Franklin County, Pennsylvania)
 Southampton Township (Somerset County, Pennsylvania)